Ранчо ел Меските има више значења:

 Ранчо ел Меските (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Меските (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Меските (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Меските (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Меските (Сан Пабло Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Меските, Ел Ерадеро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Меските, Хосе Алфредо Чавез Рендон (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Меските (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Меските, Терено де Хунеланкави (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо ел Меските, Леополдо Медина Медина (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику